Balak kan syfta på:

 Balak (mytologi), en kung i hebreisk mytologi
 Balak, Jawa Tengah, by i Indonesien
 Balak, Jawa Timur, by i Indonesien